Heinrich Christian Boie (1744-1806) écrivain allemand,
 Heinrich Boie (1794-1827) naturaliste allemand.